pyry – gwarowo w Poznaniu: ziemniaki
 Pyry – osiedle i obszar Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie, w dzielnicy Ursynów